Csehország
 Javorek, község Žďár nad Sázavou-i járásban
 Horvátország
 Javorek, község Zágráb megyében

Hasonló nevek
 Javor (egyértelműsítő lap)
 Javorje (egyértelműsítő lap)
 Javornik (egyértelműsítő lap)